Khama Billiat (Harare, 19 de agosto de 1990) é um futebolista zimbabuano que atua como meio-campo. Atualmente joga pelo Kaizer Chiefs.

Títulos 
Mamelodi Sundowns
 Campeonato Sul-Africano de Futebol: 2013–14, 2015–16 e 2017–18
 Copa da África do Sul: 2014–15
 Copa da Liga Sul-Africana: 2015
 Liga dos Campeões da CAF: 2016
 Supercopa da CAF: 2017

Seleção Zimbabuense 
 Copa COSAFA: 2018

Naturais de Harare
Futebolistas do Zimbábue
Jogadores da Seleção Zimbabuense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2017
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2019
Futebolistas do Cape Town Spurs Football Club
Futebolistas do Mamelodi Sundowns Football Club
Futebolistas do Kaizer Chiefs Football Club